Психологические ужасы (психологический хоррор) — поджанр фильмов ужасов, который создаёт психологическое напряжение за счёт страхов и эмоциональной нестабильности персонажей фильма. Обычно играет на архетипичном чувстве неизвестности, создающемся за счёт опасностей, встречающихся на пути персонажа.

Характеристика поджанра 
Элементы психологического хоррора строятся на взаимодействии в разуме персонажей. Особенности второго плана (такие, как эмоции и чувства, психологические типы и т. п.) становятся важны, когда они сталкиваются лицом к лицу с нестандартными ситуациями, часто сопровождающимися почти полным бессмертием, бесчеловечными действиями и умыслами. В то время, как остальные медиаужасы акцентируют внимание на вымышленных событиях наподобие нападений стилизованных монстров, психологические ужасы отдают предпочтение ситуациям, основанным, скорее, на артистическом реализме. Герои встречаются с трудностями, известными как «взрослые страхи», которые наносят удар по чувству психологической безопасности и спокойствию зрителей. Примерами типичных сценариев является похищение человека, вторжение в дом, сексуальное насилие и тому подобные акты, при этом в большинстве случаев грань между реальными и воображаемыми угрозами размывается.

Психологический хоррор нацелен на создание дискомфорта с помощью выставления напоказ общих или универсальных эмоциональных слабостей и страхов, таких, как потаённые части человеческого сознания, которые большинство людей подавляет или отрицает. Острые повороты сюжета при этом являются частым и распространённым инструментом. Как правило, герои борются с подсознательными желаниями наподобие романтической похоти или мелочной мести. Жанр легко противопоставить сплэттеру, фокусирующемуся на неестественном, внеземном зле, к которому среднестатистический зритель никак не относится. Характерные примеры включают в себя такие тёмные видеоигры, как Alan Wake, Dead Space, F.E.A.R., а также фильмы типа «Молчания ягнят».

В фильмах 
Фильмы в жанре психологических ужасов отличаются от традиционных хорроров, где источником страха обычно является что-либо материальное: существа, монстры, пришельцы, так же, как в сплэттере, который извлекает этот эффект за счёт крови и графического насилия, в них напряжение строится через атмосферу, пугающие звуки и эксплуатацию психологических страхов героя и зрителя.

«Чёрный кот» (1934) и «Люди-кошки» (1942) считаются ранними образцами жанра психологического хоррора.

Роман Полански спродюсировал 2 фильма, считающихся квинтэссенцией жанра психологических ужасов: «Отвращение» (1965) и «Ребёнок Розмари» (1968). «Сияние» (1980) Стэнли Кубрика также является показательным и известным образцом жанра. «Подмена» (1980) Питера Медака — ещё один пример захватывающей психологической истории.

Японские ужасы, часто называемые «J-хоррорами» (сокращение от англ. «Japanese horror»), изначально снимались преимущественно в жанре именно психологического хоррора. Заметными примерами является «Звонок» (1998) и фильмы из серии «» (Ju-on).

Ещё одной немаловажной категорией являются корейские фильмы ужасов, «» (также сокращение от англ. «Korean horror»). Выдающимися работами являются картины «Шёпот стен» (серия фильмов), «История двух сестёр (2003)» и «» (2007).

В компьютерных играх 
Психологические ужасы не являются очень популярной темой в компьютерных играх. Несмотря на это, некоторые успешные франшизы, самым известным примером которых является серия «Сайлент Хилл», развились благодаря использованию элементов психологического ужаса как основного инструмента создания страха. Другими примерами являются Slender: The Eight Pages, F.E.A.R., The Suffering, The Suffering: Ties That Bind, Manhunt, Condemned: Criminal Origins, Eternal Darkness: Sanity's Requiem, Amnesia: The Dark Descent, Heavy Rain, Alan Wake, Doom 3, Dead Space, Doki Doki Literature Club!, Pathologic, Layers of Fear, Omori, SCP-087 и другие.

См. также 
 Сплэттер
 J-Horror
 Джалло
 Ненадёжный рассказчик
 Экзистенциализм
 Экзистенциальный кризис
 Лавкрафтовские ужасы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Bill Gibron «What Exactly Is a „Psychological“ Horror Film?» // PopMatters, 31.06.2013
 Carma Spence «SF subgenres: What is psychological horror?» // Examiner.com, 01.06.2011

Ужасы
Кинематограф ужасов
Жанры компьютерных игр